Новая Деревня — село в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Жадовского городского поселения.

География 
Населённый пункт расположен в 27 километрах к юго-западу от города Барыш — административного центра района. Расстояние до Ульяновска — 132 километра.

Часовой пояс

История 
10 декабря 2002 года был изменён статус Новой Деревни с деревни на село. До 2005 года входило в состав ныне упразднённого Самородкинского сельсовета.

Население 

Население села: на 1900 г. в дер. Новой (Дурасовка, при рч. Самородке, в 7 вер.; н. р.) в 59 двор. 174 м. и 171 ж.; в 1996 году — 140 человек.

Инфраструктура 
Село разделено на две улицы: Заречная и Центральная.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт муниципального образования «Барышский район»

Населённые пункты Барышского района